

Бурлинська сільська рада — сільське поселення, Бурлинський район, Алтайський край
 Бурлинська сільська рада — сільське поселення, Гафурійський район, Башкортостан